Philippe d’Orléans (1674-1723), régent de France de 1715 à 1722, surnommé « le Régent » dans l'historiographie - éponyme du suivant.
 Le Régent, célèbre diamant des joyaux de la Couronne de France.